Аэрофлот Опен 2017 — 15-й ежегодный шахматный турнир, который традиционно проходил в Москве в гостинице Космос с 21 февраля по 1 марта 2017 года.

Победителем турнира стал Владимир Федосеев, набравший 7 очков из 9-ти.

 Категория: 14-я (средний рейтинг 2582)
 Турнирный директор: Александр Бах
 Главный арбитр: Анджей Филипович

Регламент турнира 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.
 Призовой фонд: 117 500 € (140 000 € с учетом призового фонда блиц-турнира).

Участники турнира 
В турнире приняло участие 98 шахматистов из 28 стран мира, среди которых 22 гроссмейстера, рейтинг ФИДЕ которых на февраль 2017 года превышал 2650:

{|
|valign=top|
  Юй Янъи, 2738
  Никита Витюгов, 2724
  Эрнесто Инаркиев, 2723
  Баадур Джобава, 2701
  Максим Матлаков, 2701
  Антон Коробов, 2691
  Рауф Мамедов, 2688
  Башкаран Адхибан, 2682
  Сергей Мовсесян, 2679
  Кришнан Сашикиран, 2674
  Санан Сюгиров, 2673
|width=75|
|valign=top|
<ol start="12">
  Видит Сантош Гуджрати, 2673
  Илья Смирин, 2670
  Гата Камский, 2669
  Александр Мотылёв, 2663
  Даниил Дубов, 2661
  Евгений Наер, 2659
  Владимир Федосеев, 2658
  Владислав Артемьев, 2655
  Эмилио Кордова Даса, 2655
  Эдуардо Итуррисага, 2652
  Сергей Жигалко, 2652
|}

Движение по турам

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chess-results.com
 Страница турнира на сайте РШФ

Аэрофлот Опен
Шахматные турниры в Москве
2017 год в шахматах